Кубок Англии 1931/1932 () — 57-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб «Ньюкасл Юнайтед», в финале победивший «Арсенал» со счётом 2:1.

Календарь турнира

Первый раунд 
В этом раунде в борьбу вступили 42 клуба из Третьего северного и Третьего южного дивизионов, которые присоединились к 25 клубам, прошедшим квалификационные раунды. Клубы «Саутпорт» и «Эксетер Сити» получили путёвки в третий раунд. Путёвки в первый раунд получили клубы «Олдершот Таун» и «Бат Сити».

34 матча первого раунда прошли в субботу, 28 ноября 1931 года. Восемь из них завершились вничью, переигровки прошли на следующей неделе. Два противостояния потребовали вторых переигровок.

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли субботу, 12 декабря 1931 года. Три из них завершились вничью, их переигровки состоялись на следующей неделе.

Третий раунд 
В третьем раунде в борьбу вступили 44 клуба из Первого и Второго дивизионов, а также 2 клуба из Третьего дивизиона, «Саутпорт» и «Эксетер Сити» и один любительский клуб, «Коринтиан». Матчи прошли в субботу, 9 января 1932 года. 12 матчей завершилось вничью, переигровки прошли на следующей неделе.

Четвёртый раунд 
Матчи четвёртого раунда прошли в субботу, 23 января 1932 года. Три из них завершились вничью, переигровки состоялись на следующей неделе. Две встречи потребовали вторых переигровок.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда прошли в субботу, 13 февраля 1932 года. Матч между «Челси» и «Шеффилд Уэнсдей» потребовал переигровки.

Шестой раунд 
Четыре матча шестого раунда прошли в субботу, 27 февраля 1932 года. Переигровок не потребовалось.

Полуфиналы 
Полуфинальные матчи прошли в субботу, 12 марта 1932 года.

Финал 

Финал турнира прошёл 23 апреля 1932 года на стадионе «Уэмбли». В нём встретились «Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал». Победу со счётом 2:1 одержал «Ньюкасл» благодаря «дублю» Джека Аллена.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1931
Футбол в Англии в сезоне 1931/1932
Футбол в Европе в 1931 году
Футбол в Европе в 1932 году